Пол Энтони Эшуорт (; ) — английский футбольный тренер и функционер.

Биография 
На юношеском уровне выступал за «Норвич Сити», но не пробившись в основной состав начал тренировать юношеские команды клуба. Во время работы в «Норвиче» Эшуорт основал компанию PASS Soccer Schools, которая работала с юношами 10—16 лет. В 1992 году он был приглашён работать в юношескую систему «Кембридж Юнайтед», где работал на должности сотрудника по развитию молодёжи. С 1996 года работал с юношами «Питерборо Юнайтед».

В 2001 году Эшуорт переехал в Латвию, где главным тренером национальной сборной работал его бывший коллега по работе в «Кембридж Юнайтед» Гэри Джонсон. Эшуорт возглавил «Вентспилс», став в 2001 году «тренером года». Дважды клуб финишировал вторым, упуская золото в последнем туре. В июле 2003 года Эшуорт был уволен, когда команда шла на третьем месте. Через полгода возглавил «Ригу», с которым в 2004 году занял шестое место.

В межсезонье 2004/05 Эшуорт появился в российском клубе «Ростов», заняв пост спортивного директора. В двух матчах — 23 апреля 2005 года с «Рубином» и 1 мая 2005 года с «Амкаром» был исполняющим обязанности главного тренера вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина. Эшуорт стал первым англичанином, когда-либо работавшим тренером в чемпионате России. В начале июня 2005 года был уволен. В интервью 2014 года заявил, что его просили проиграть матч с «Рубином».

Вернулся в Латвию, где с июля 2005 года до 2009 года тренировал «Сконто». Затем переехал в Нигерию, где в течение пяти лет работал техническим директором в . В январе — июне 2015 работал главным тренером и техническим директором клуба нигерийской премьер-лиги «Саншайн Старз». В сентябре 2015 во второй раз возглавил «Вентспилс», в котором проработал до 2017 года.

14 января 2019 года «Астана» объявила о назначении Эшворта своим новым исполнительным директором. 26 августа 2020 года, после увольнения тренера Михала Билека, Эшворт был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Астаны». 7 октября 2020 года Эшуорт по взаимному согласию покинул клуб.

26 сентября 2022 года стал спортивным директором в московском «Спартаке».

Личная жизнь 
У Пола есть младший брат — Дэн (род. 1971), с 2022 года является спортивным директором английского клуба «Ньюкасл Юнайтед». После переезда из Англии в Латвию Эшуорт женился на латвийке.

Тренерская статистика

Примечания 

Футбольные тренеры Англии
Футбольные функционеры Англии
Тренеры ФК «Вентспилс»
Тренеры ФК «Рига» (1999)
Тренеры ФК «Ростов»
Тренеры ФК «Сконто»
Тренеры ФК «Саншайн Старз»
Тренеры ФК «Астана» (2009)
Выпускники Ньюкаслского университета